

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
5 reti
  Nikos Anastopoulos 

4 reti

  John Bosman

  Ruud Gullit 

3 reti

  Dariusz Dziekanowski

  Lajos Détári (1 rig.)

2 reti

  Dimitris Saravakos
  Hans Gillhaus
  Ronald Koeman

  Marco van Basten
  Marek Leśniak
  Imre Boda

  György Bognár
  Ferenc Mészáros

1 rete

  Evagoras Christofi
  Pavlos Savva
  Giorgos Savvidis
  Kostas Antoniou
  Kostas Batsinilas
  Andreas Bonovas

  Tasos Mitropoulos
  Lakis Papaioannou
  Arnold Mühren
  Dariusz Marciniak
  Włodzimierz Smolarek
  Ryszard Tarasiewicz

  Roman Wójcicki
  József Kiprich
  Zoltán Péter
  Tamás Preszeller
  István Vincze

Note

Collegamenti esterni
1988 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 5 su uefa.com

 Q